Salignac (Alpes-de-Haute-Provence)
 Salignac (Gironde)
ook:
Salignac-de-Mirambeau,  Charente-Maritime
Salignac-Eyvigues,  Dordogne 
Salignac-sur-Charente,  Charente-Maritime